Europejska Formuła 2 Sezon 1973 – siódmy sezon Europejskiej Formuły 2. Rozpoczął się 11 marca na torze Mallory Park w Wielkiej Brytanii, a zakończył 14 października na włoskim torze ACI Vallelunga Circuit. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Francuz Jean-Pierre Jarier. Wśród zespołów najlepsza okazała się francuska ekipa March Engineering, a wśród konstruktorów francuski March.

Kalendarz wyścigów 
Wyścigi 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15 i 17 były złożone z dwóch eliminacji, które składały się na końcowy rezultat.Wyścigi 3,5,9,12 były złożone z dwóch półfinałów, na bazie których kierowcy startowali w finale. Tylko wyniki z finału były zaliczane do klasyfikacji.

Klasyfikacja kierowców 
Punktacja:
Wyścig: 9-6-4-3-2-1 (sześć pierwszych pozycji)
Do klasyfikacji zaliczano wszystkie wyniki spośród podstawowych wyścigów (2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 16, 17)
Do klasyfikacji zaliczano wszystkie wyniki spośród czterech pierwszych startów w wyścigach dodatkowych (1, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15)
W przypadku startu w kilku wyścigach rozgrywanych w jednym kraju, tylko pierwszy start był zaliczany do klasyfikacji

Uwagi:
 pogrubienie – pole position
 kursywa – najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów

Klasyfikacja konstruktorów

Klasyfikacja dostawców silników

Bibliografia 
 Formula 2 1973

1973
1973 w sportach motorowych